San Benedetto (italienisch) steht
 Sankt Benedikt, diverse Heilige und deren Feiertage

Orte:
 San Benedetto Belbo, eine Gemeinde in der Provinz Cuneo, Region Piemont
 San Benedetto dei Marsi, eine Stadt in der Provinz L’Aquila, Region Abruzzen 
 San Benedetto del Tronto, eine Stadt in der Provinz Ascoli Piceno, Region Marken 
 San Benedetto in Perillis, eine Stadt in der Provinz L’Aquila, Region Abruzzen
 San Benedetto Po, eine Gemeinde in der Provinz Mantua, Region Lombardei 
 San Benedetto Ullano, eine Stadt in der Provinz Cosenza, Region Kalabrien
 San Benedetto Val di Sambro, eine Stadt in der Provinz Bologna, Region Emilia-Romagna
 San Benedetto (Trissino), Ortsteil der Gemeinde Trissino in der Provinz Vicenza, Region Venetien
 San Benedetto in Alpe, ein Ortsteil der Gemeinde Portico in der Provinz Forlì-Cesena,  Region Emilia-Romagna
Gebäude:
 zahlreiche Kirchen des Hl. Benedikt von Nursia, siehe Benediktikirche
 einige Klöster, siehe Benedikt-Kloster
sowie:
 San Benedetto S.p.A, eine italienische Getränkefirma